Deriba ist der Name von

 Tesfaye Deriba (* 1998), äthiopischer Leichtathlet und Hindernisläufer 
 Deriba-Caldera, Caldera am Jebel Marra, dem höchsten Berg im Sudan